Аутильо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Аутильо-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Аутилья-дель-Пино — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.